Кла́дка:
 Кам'яна кладка — будівельна конструкція.
 Цегляна кладка
 Суха кладка
 Кладка яєць
 Кладка — колода, покладена через водну перешкоду замість мосту.

Див. також 
 Укладання
 Циклопічна кладка
 Масивова кладка